Вонон:

 Вонон — коммуна в департаменте Об, Франция.
 Вонон I — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил в 8—12 гг. н. э.
 Вонон II — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил с перерывами в 51 году н. э.
 Вонон — индо-скифский царь, правивший в I веке до н. э.